Desa Simorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Simorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 112,05), Jawa Timur, 
 Desa Simorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 112,21), Jawa Timur, 
 Desa Simorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 112,11), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar